Испанец Рафаэль Надаль защитил свой прошлогодний титул.

Общая информация 
Мужской одиночный турнир собрал 18 представителей топ-20 мирового рейтинга. Из лидеров отсутствовал вторая ракетка мира и чемпион 2009 года Роджер Федерер. Первым номером посева стал лидер мирового рейтинга и чемпион прошлого года Рафаэль Надаль. «Король грунта» смог вновь подтвердить свой статус фаворита и выиграть турнир. В решающем матче он встретился с № 7 посева Домиником Тимом, который сыграл дебютный финал Большого шлема. Надаль обновил свой рекорд по победам на Ролан Гаррос и одном турнире Большого шлема, став чемпионом в Париже в 11-й раз (до этого он побеждал в с 2005 по 2008, с 2010 по 2014 и 2017 году). За весь турнира он проиграл только один сет (в четвертьфинале Диего Шварцману). Главной сенсацией турнира стал 72-й номер в мировом рейтинге, итальянец Марко Чеккинато, который не имея посева, смог доиграть до полуфинала. В 1/4 финала Чеккинато неожиданно обыграл чемпиона 2016 года Новака Джоковича.

В основном турнире приняли участие четыре представителя России. Лучше всех сыграл Карен Хачанов, вышедший в четвёртый раунд, проиграв там в пятисетовом поединке второму номеру посева Александру Звереву.

Посев 

  Рафаэль Надаль (титул)
  Александр Зверев (четвертьфинал)
  Марин Чилич (четвертьфинал)
  Григор Димитров (третий раунд)
  Хуан Мартин Дель Потро (полуфинал)
  Кевин Андерсон (четвёртый раунд)
  Доминик Тим (финал)
  Давид Гоффен (четвёртый раунд)
  Джон Изнер (четвёртый раунд)
  Пабло Карреньо Буста (третий раунд)
  Диего Шварцман (четвертьфинал)
  Сэм Куэрри (второй раунд)
  Роберто Баутиста Агут (третий раунд)
  Джек Сок (первый раунд)
  Люка Пуй (третий раунд)
  Кайл Эдмунд (третий раунд)
  Томаш Бердых (первый раунд)
  Фабио Фоньини (четвёртый раунд)
  Кэй Нисикори (четвёртый раунд)
  Новак Джокович (четвертьфинал)
  Ник Кирьос (отказ)
  Филипп Кольшрайбер (первый раунд)
  Стэн Вавринка (первый раунд)
  Денис Шаповалов (второй раунд)
  Адриан Маннарино (первый раунд)
  Дамир Джумхур (третий раунд)
  Ришар Гаске (третий раунд)
  Фелисиано Лопес (первый раунд)
  Жиль Мюллер (первый раунд)
  Фернандо Вердаско (четвёртый раунд)
  Альберт Рамос (третий раунд)
  Гаэль Монфис (третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Грегуар Баррере (первый раунд)
  Эллиотт Беншери (первый раунд)
  Алекс де Минор (первый раунд)
  Кальвин Эмери (первый раунд)
  Максим Жанвье (первый раунд)
  Николя Маю (первый раунд)
  Корентен Муте (второй раунд)
  Ноа Рубин (первый раунд)
  Пабло Андухар (PR, первый раунд)
  Джеймс Дакворт (PR, первый раунд)
  Андреас Хайдер-Маурер (PR, первый раунд)
  Ёсихито Нисиока (PR, первый раунд)

Победители квалификационного отбора (Q) и лаки-лузеры (LL) 

  Адам Павлашек (второй раунд)
  Илья Ивашко (первый раунд)
  Томас Беллуччи (первый раунд)
  Эрнест Гулбис (второй раунд)
  Каспер Рууд (второй раунд)
  Рожериу Дутра да Силва (первый раунд)
  Денис Кудла (первый раунд)
  Сантьяго Хиральдо (второй раунд)
  Гвидо Андреоцци (второй раунд)
  Мартин Клижан (второй раунд)
  Хауме Мунар (второй раунд)
  Бернард Томич (первый раунд)
  Элиас Имер (второй раунд)
  Йозеф Ковалик (первый раунд)
  Хуберт Хуркач (второй раунд)
  Карлос Табернер (первый раунд)
  Сергей Стаховский (LL, второй раунд)
  Питер Полански (LL, первый раунд)
  Юрген Цопп (LL, третий раунд)
  Оскар Отте (LL, первый раунд)
  Симоне Болелли (LL, первый раунд)
  Рубен Бемельманс (LL, второй раунд)
  Мохаммед Сафват (LL, первый раунд)
  Марко Трунгеллити (LL, второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
Сетка турнира

Открытый чемпионат Франции по теннису 2018